Лисянська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:
 Лисянська волость — Острогозького повіту Воронізької губернії;
 Лисянська волость — Звенигородського повіту Київської губернії.